Andrée peut faire référence à :
Andrée, un prénom féminin.

Patronyme 
 Elfrida Andrée (1841-1929), une organiste, compositrice et chef d'orchestre d'origine suédoise ;
 Ellen Andrée (1857-1925), comédienne qui a servi de modèle à de nombreux peintres, en particulier des impressionnistes ;
 Salomon August Andrée (1854-1897), un ingénieur et aéronaute suédois.

Voir aussi 
 

Andree
Andree
Patronyme français